

Меркулешть () — комуна у повіті Яломіца.
 Меркулешть () — село у повіті Яломіца. Адміністративний центр комуни Меркулешть.

Меркулешти () — місто у Флорештському районі.
 Меркулешть () — село у Флорештському районі.